Jari (Rio Grande do Sul)
Rio Jari
Jari Simão, político brasileiro

Desambiguações de topônimos